Территория австралийского штата Южная Австралия разделена 69 районов местного самоуправления. Выделяются несколько типов таких районов:
 сити ();
 сельские города ();
 муниципалитеты/муниципальные советы ()
 окружные советы ();
 региональные советы ();
 аборигенные советы ().

Почти 60 % территории штата находится под управлением Траста по развитию сообществ малонаселённых территорий ().

Районы местного самоуправления 
На территории штата Южная Австралия Аделаиды и Траста по развитию малонаселённых регионов 49 районов местного самоуправления. Они делятся на семь муниципальных районов (шесть и муниципального совета города) и 42 сельских района (советов, районных советов, региональных советов).

Есть также пять аборигенов советов, четыре из которых находятся в глубинке и Муррей ривер.

Каждый район местного самоуправления  находится в ведении совета, которые избираются жителями области. Председателем Совета является мэр в исполнении района местного самоуправления.

Аделаида 
В Аделаиде 19 районов местного самоуправления. Здесь живут 1,5 миллиона жителей Южной Австралии.

См. также 
Районы местного самоуправления Австралии

Районы местного самоуправления Квинсленда

Районы местного самоуправления Виктории

Районы местного самоуправления Нового Южного Уэльса

Районы местного самоуправления Тасмании

Районы местного самоуправления Северной территории

Примечания 

Южная Австралия
Списки:Южная Австралия